Afonso de Albuquerque, vice-rei da Índia Portuguesa
 Afonso de Albuquerque (corveta), corveta portuguesa
 Afonso de Albuquerque (governador do Rio de Janeiro), governador colonial português
 Afonso de Albuquerque (nau), nau portuguesa
 Afonso de Albuquerque (psiquiatra), psiquiatra português
 Afonso de Albuquerque Maranhão, político brasileiro
 Afonso de Albuquerque e Melo, político brasileiro
 Brás de Albuquerque, filho de Afonso de Albuquerque, que depois tomou o mesmo nome do pai

Ver também